Grande Rivière du Nord of Grande-Rivière-du-Nord kan verwijzen naar:
Grande Rivière du Nord (rivier), een rivier in Haïti
Grande-Rivière-du-Nord (gemeente), een gemeente in Haïti
Grande-Rivière-du-Nord (arrondissement), een arrondissement in Haïti